Aminata Savadogo, latvijska pjevačica
Aminata Maïga Ka, senegalski pisac